A lista az 1000 főnél népesebb településeket tartalmazza.

Források 
http://www.humanitarianresponse.info/operations/djibouti/dataset/djibouti-settlements-villages-towns-cities-0

Dzsibuti települései
Települések listái országok szerint